Banco est le dixième album des Têtes Raides. Il est sorti le .

Liste des titres 

 Tam-tam
 La Bougie
 Expulsez-moi
 Banco
 J'ai menti
 Les Autres
 Ici
 Les Pleins
 Plus haut
 Notre besoin de consolation est impossible à rassasier (lecture en musique du texte de Stig Dagerman)
 On s'amarre

Album des Têtes raides
Album musical sorti en 2007